Пара Даниэла Гантухова / Агнешка Радваньская — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки соревнований — дуэт Флавия Пеннетта / Жисела Дулко — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Посев 

  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Первый раунд)
  Лизель Хубер /  Надежда Петрова (Финал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Первый раунд)

<li> Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе (Первый раунд)
<li> Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Второй раунд)
<li> Бетани Маттек-Сандс /  Меганн Шонесси (Второй раунд)
<li> Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабель Медина Гарригес  (Полуфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 

Sony Ericsson Open 2011